Owego Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Owego Township (Illinois)
 Owego Township (North Dakota)